Wachheit steht für
Vigilanz, Zustände andauernder Aufmerksamkeit (psychologisch-physiologische Bedeutung)
Arousal, allgemeiner Aktivierungsgrad des ZNS bei Menschen und Wirbeltieren
Siehe auch
Hypervigilanz
Wache